Chuo-hoofdlijn, een spoorlijn tussen Tokio en Nagoya
Chuo-lijn (Osaka), een van de lijnen van de Metro van Osaka